

Persone 
 Abdel Rahman El Bacha – pianista libanese naturalizzato francese
 Selma Bacha – calciatrice francese

Altro 
 Bacha Bazi – pratica assimilabile a schiavitù sessuale e prostituzione minorile
 Bacha posh – pratica culturale di alcune aree geografiche che induce figlie femmine a vestirsi e comportarsi come maschi